

Топоніми
 Сарр-Юніон (фр. Sarre-Union) — муніципалітет у Франції, у регіоні Ельзас, департамент Нижній Рейн. 
 Сарр (фр. Sarre) — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста.

Прізвище
 Ісмаїла Сарр (1998) — сенегальський футболіст, нападник. 
 Муамаду-Набі Сарр (1993) — французький футболіст, захисник.
 Пап Сарр (1977) — сенегальський футболіст, півзахисник. 
 Пап Матар Сарр (2002) — сенегальський футболіст, півзахисник. 
 П'єр Сарр Н'Джі (1909 — 1993) — гамбійський державний та політичний діяч, прем'єр-міністр Гамбії з березня 1961 до 12 червня 1962 року.